Regine steht für:

 Variante des Vornamens Regina, siehe Regina (Vorname)
 Regine (Gottfried Keller), eine Erzählung von Gottfried Keller
 Regine (1935), Verfilmung der gleichnamigen Novelle von Gottfried Keller durch den Regisseur Erich Waschneck mit Luise Ullrich
 Regine (1956), Verfilmung der gleichnamigen Novelle von Gottfried Keller durch den Regisseur Harald Braun mit Johanna Matz

Siehe auch:
 Regine. Die Tragödie einer Frau, Verfilmung von 1927 nach Gottfried Kellers Novelle, Regie Erich Waschneck mit Lee Parry